FSF har flere betydninger:
 Fótbóltssamband Føroya, Færøernes fodboldforbund.
 Free Software Foundation, organisationen bag Free Software.